Буртасова — фамилия. Известные носители:
 Буртасова, Анна Денисовна (род. 1987) — российская и канадская шахматистка.
 Буртасова, Евгения Александровна (род. 1993) — российская биатлонистка.